Селестун:

 Селестун — небольшой город в Мексике, штат Юкатан.
 Селестун — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.